Badilla ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriel Badilla (1984–2016), costa-ricanischer Fußballspieler
 Sergio Badilla Castillo (* 1947), chilenischer Dichter und Essayist

Badilla steht für:

 Badilla (Fariza), Ort in der Gemeinde Fariza, Provinz Zamora, Spanien

Siehe auch:
 Badila